Чаинка — топоним в России:
 Чаинка — река, приток Вычегды.
 Чаинка — село, Купинский район Новосибирской области.